

Градишка — прикордонне місто на північному заході Боснії і Герцеговини.
 Градишка — боснійська громада в регіоні Баня-Лука Республіки Сербської.
 Градишка — субрегіон у рамках регіону Баня-Лука в Республіці Сербській.

Градишка — поселення в общині Кунгота, Подравський регіон‎.

Нова Градишка — місто в східній Хорватії.
 Стара Градишка — селище і громада в Бродсько-Посавській жупанії.